Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Carlos Moyá 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (finale)
 Félix Mantilla (campione)
 Greg Rusedski (semifinali)
 Cédric Pioline (primo turno)

 Marc-Kevin Goellner (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Christian Ruud (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1997